Las Rutas del Camino de Santiago en España son aquel conjunto de caminos que han sido identificados por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

Rutas del Camino de Santiago en España
Senderos de España